

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYUT jest ich 2
 Powidz – wieś w woj. wielkopolskim, w pow.               słupeckim, w gminie Powidz 
 Powidz – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów

Inne 
 Powidz – stacja kolei wąskotorowej w Powidzu

Zobacz też 
 Gmina Powidz
 Powidz-Osiedle